Dani bezeichnet

 Dani, indigenes Volk auf Neuguinea
 Dani (Name), männlicher Vorname und Familienname; zu Namensträgern siehe dort
 DANI, Abkürzung für Dosisanpassung bei Niereninsuffizienz
 Dani (Sänger), Künstlername von Ramadan Krasniqi, kosovarischer Volksmusiksänger

Siehe auch:
 Dany
 Tani
 Thani

Abkürzung